Entertaining Uncle – cortometraggio del 1913 diretto da Pat Hartigan
 Entertaining Uncle – cortometraggio del 1914 diretto da Hay Plumb